Ша́ртрский (де Шартр) — имеющий отношение к французскому городу Шартру.

Персоналии в хронологическом порядке
 Фульберт Шартрский (ок. 980 — апр. 1028) — учёный, поэт и музыкант.
 Иво Шартрский (ок. 1040−1116) — епископ Шартра, религиозный деятель.
 Фульхерий Шартрский (ок. 1059—1127) — священник, хронист 1-го крестового похода.
 Бернар Шартрский (ок. 1070/1080 — 1130) — философ-платоник.
 Тьерри Шартрский (? — 1149/1155) — богослов и натурфилософ.
 Пётр Шартрский (ок. 1115—1183) — бенедиктинец-теолог, епископ Шартра (1181—83).
 Амори Шартрский (сер. XII в. — 1205/1207) — философ-мистик и теолог.
 Гильом Шартрский (ок. 1178—1219) — великий магистр ордена тамплиеров (1210—1219).
 Гийом Шартрский (1225—1282) — проповедник и беллетрист; хронист-историк.
 Роберт, герцог Шартрский (1840—1910) — принц и военный.

Достопримечательности
 Шартрский собор — возведён в 1194—1260 годы.

См. также 
 Елизавета Шарлотта Бурбон-Орлеанская (1676—1744) — «Мадемуазель де Шартр».
 Филипп Эгалите — до 1785 года «герцог Шартрский».
 Графы и герцоги Шартрские | Шартрские витражи
 Шартрская школа | Епархия Шартра